O Grupo Desportivo Palmeira (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Palméra)  é um clube multiesportivo na vila da Palmeira da ilha do Sal de Cabo Verde. No clube há departamentos que incluem futebol, handebol, basquete, vôlei e atletismo.

O clube possui dois títulos regionais, dois titulos regionais de supercopas e um título de copa e torneio de abertura.

O clube e afiliado do Sporting Clube de Portugal.

GD Palmeira venceu o segundo e a último taça do Sal em 2012 e apresentada na taça nacional em verão.

Palmeira de Santa Maria foi campeão na Primeira Divisão do Sal de 2017 com 15 pontos.

Títulos 
 Campeonato Regional do Sal: 3
1984/85, 1999/2000, 2017-18

 Taça Dja d'Sal: 4
 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2018/19

 Super Taça Dja d' Sal: 2
1999/2000, 2011/12

 Torneio de Abertura do Sal: 1
2006/07

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor posição na competições de taças/copas: 1a (regional)
Melhor posição nos torneios de aberturas: 1a
Apresentações nas competições das super taças regionais: 2

Ligações externas 
Grupo Desportivo Palmeira na Facebook
Grupo Desportivo Palmeira na Zerozero
Grupo Desportivo Palmeira na Ogol
 GD Palmeira de Santa Maria na Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
Desporto da Ilha do Sal
Santa Maria (Cabo Verde)